Ковшо́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Ковшова.

Відомі носії 

Чоловіча форма
 Ковшов Олександр Никифорович (1918-1996) — радянський тренер з кінного спорту, Заслужений тренер СРСР (1980).
 Ковшов Юрій Олександрович (1951) — радянський та український вершник, чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор (1980).

Жіноча форма
 Ковшова Наталія Венедиктівна (1920-1942) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу, снайпер часів Другої світової війни.